Altena bezeichnet:
 Altena, eine Stadt im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen

 Altena (Ennepe), einen Ortsteil von Breckerfeld (im Westen der Stadt)
 Altena (Waldbauer), einen Ortsteil von Breckerfeld (im Osten der Stadt)
 Auf Altena, einen Ortsteil von Sprockhövel
 Altena (Heiligenhaus), eine abgegangene Hofschaft in Heiligenhaus
 Altena (Bahrdorf), einen Wohnplatz der Gemeinde Bahrdorf im Landkreis Helmstedt in Niedersachsen
 Altena (Rüdersdorf), eine Wüstung auf dem Gebiet der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin
 Altena (Delaware), eine Siedlung heutigen Bundesstaat Delaware in den Vereinigten Staaten
 Altena (Noord-Brabant), eine Gemeinde in der Provinz Nordbrabant in den Niederlanden
 Altena (Noordenveld), ein Dorf im Norden der Provinz Drenthe in den Niederlanden
 Altena (Unternehmen), eine niederländische Motorradmarke aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts
 Burg Altena, eine Burg über der Stadt Altena
 Burg Altena (Schüttorf), eine ehemalige Burg und Teil der früheren Stadtbefestigung in der niedersächsischen Stadt Schüttorf
 Grafschaft Altena, eine Grafenfamilie von Altena bzw. von Altena-Mark
 Landkreis Altena, einen ehemaligen Landkreis in Nordrhein-Westfalen
 Land von Heusden und Altena, ein Gebiet in den Niederlanden zwischen Rhein und Maas
 Land von Altena, historischer Teil der Grafschaft Holland

 Altena (Automarke), eine ehemalige niederländische Automarke
 (2370) van Altena, Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Altena ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Altena (1894–1971), deutschen Maler
 Everhard von Altena, Domherr in Münster
 Maarten Altena (* 1943), niederländischer Bassist und Komponist
 Marie van Regteren Altena (1868–1958), niederländische Porträtmalerin
 Martinus van Regteren Altena (1866–1908), niederländischer Porträtmaler, Radierer und Lithograf

Siehe auch:
 Altenahr
 Altona